

Geografia
 Laski (Węgrów) – villaggio polacco nel comune di Łochów, nel distretto di Węgrów

Persone
 Harold Laski – politico e politologo inglese
 Marghanita Laski – giornalista e scrittrice inglese

Pagine correlate
Łaski